Longchamp (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Longchamp (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Longchamp (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Longchamp (hipodrom) – hipodrom w Lasku Bulońskim.